Bankole oder Bankolé ist der Familienname folgender Personen:

 Dimeji Bankole (* 1969), nigerianischer Politiker
 Isaac de Bankolé (* 1957), französischer Schauspieler
 Kola Bankole († 1994), nigerianischer Asylbewerber
 Yomi Bankole (1960–2012), nigerianischer Tischtennisspieler